Бике́ев (Бике́ева) — татарская фамилия, образованная от имени Бикей или тюркского титула бек.

Бикеев 
 Бикеев, Игорь Измаилович (род. 1974) — российский учёный-юрист и общественный деятель.
 Бикеев, Султан Хамитович (1934—2000) — полковник, Герой Советского Союза.